В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Андреа Джегер (фінал)
 Гана Мандлікова (2-ге коло)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (півфінал)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Енн Сміт (2-ге коло)
 Мері Лу Деніелс (2-ге коло)

 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Відсутня
 Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Лесті Аллен (2-ге коло)
 Бонні Гадушек (2-ге коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships